4.0 steht für:
 4.0 (Band), US-R&B-Band
 4.0, Album (2014) der spanischen Sängerin Mónica Naranjo
 4.0, eine Versionsnummer

Siehe auch:

 Industrie 4.0
 Logistik 4.0